Busi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Busi (* 1948),  italienischer Schriftsteller und Übersetzer
 Alessandro Busi (1833–1895), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Aristide Busi (1874–1939), italienischer Mediziner
 Francesco Busi (* 1970), italienischer Squashspieler
 Giovanni Busi (~1490–1547), italienischer Maler, bekannt geworden als Giovanni Cariani
 Maria Luisa Busi (* 1964), italienische Journalistin
 Maxime Busi (* 1999), belgischer Fußballspieler

 oder :

 englisch für „beschäftigt“, siehe auch Beschäftigung

Busi ist der gaskognische Name der französischen Gemeinden Buzy.

Siehe auch:
 Busen
 Business
 Bussi
 Busy